«Family» — дев'ятий студійний альбом американської кантрі-співачки Ліенн Раймс. В США альбом вийшов 9 жовтня 2007.

Список пісень

Чарти

Примітки 

Альбоми Ліенн Раймс
Альбоми Curb Records
Англомовні музичні альбоми